Aramus peut désigner :
 Aramus, un genre d’oiseaux de la famille des Aramidae (les Aramidés), dont le seul représentant est le Courlan brun ;
 Aramus, une communauté rurale du marz de Kotayk en Arménie.